

Musica 
 Piange... il telefono – singolo di Domenico Modugno del 1975.
 Piange... il telefono e le più belle canzoni di Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1975.

Cinema 
 Piange... il telefono – film del 1975 diretto da Lucio De Caro.